Категория (дивизия) в спорта обозначава тегловата граница, която позволява съревноваването между спортистите с цел премахване на теглото като преимущество при оценката на атлетизма и уменията им.

В различните спортове са допустими различни теглови граници за категориите, а също така те подлежат на промени, сливане и раздробяване в еволюцията на спорта.

Категории в различните спортове

MMA 

В ММА, за мач, който не е за титла, има 1 паунд (≈0,45 кг) компромис при теглото на бойците.

Бокс 
Актуалните категории в боксовите федерации WBC и WBA са в сила от 2015 г. при еднакви наименования.

Кикбокс 
Сравнителна таблица с най-популярните организации по професионален кикбокс, муай-тай и shoot boxing.

Таекуондо 
Категории в таекуондото, в сила за олимпиадите от 2000 г.

Професионален бокс
Смесени бойни изкуства